Solo una notte (Only Yesterday) – film del 1933 diretto da John M. Stahl
Solo una notte (En enda natt) – film del 1939 diretto da Gustaf Molander, con Ingrid Bergman
Solo una notte (Silvie et le fantôme) – film del 1945 diretto da Claude Autant-Lara, con Odette Joyeux
Solo una notte (Just One Night) – film del 2000 diretto da Alan Jacobs, con Timothy Hutton e Udo Kier